Ференц:

Имя 

Ференц () — венгерское мужское имя, является когнатом имен:  (Фрэнсис),  (Франсиско),  (Франсуа) и т. п.
 носители:

Аристократы 
 Ференц II Ракоци (1676—1735) — князь Трансильвании c 1704 года и верховный князь конфедерации с 1705 года, руководитель антигабсбургской национально-освободительной войны венгерского народа 1703—1711 годов.
 Ференц Сеченьи (1754—1820) — венгерский граф из рода Сеченьи, политик и основатель Венгерской национальной библиотеки и Венгерского национального музея.

Военные 
 Ференц Дьюлаи (1798—1868) — австрийский военный и государственный деятель.
 Ференц Сомбатеи (1887—1946) — венгерский военный деятель, генерал-полковник.
 Ференц Грезер (1892—1918) — одним из самых успешных летчиков-истребителей военно-воздушных сил Австро-Венгрии в Первой мировой войне.

Литераторы, драматурги 
 Ференц Казинци (1759—1831) — венгерский писатель, общественный деятель, идеолог венгерского Просвещения и реформатор венгерской литературы и венгерского языка.
 Фе́ренц Кёльчеи (1790—1838) — венгерский писатель.
 Ференц Мольнар (1878—1952) — венгерский писатель и драматург.
 Ференц Юхас (род. 1928) — венгерский поэт, главный редактор будапештского журнала «Уй ираш».

Музыканты 
 Ференц Эркель (1810—1893) — выдающийся венгерский композитор, пианист, дирижёр, педагог.
 Ференц Лист (1811—1886) — австро-венгерский композитор, пианист, педагог, дирижёр, публицист, один из крупнейших представителей музыкального романтизма.
 «Ференц Лист. Грёзы любви» — цветной двухсерийный широкоформатный художественный фильм совместного производства киностудии «МАФИЛЬМ», «Ленфильм» и «ДЕФА».
 Ференц Лега́р (1870—1948) — венгерский и австрийский композитор и дирижёр.
 Ференц Сабо (1902—1969) — венгерский композитор.
 Ференц Фричаи (1914—1963) — венгерский дирижёр.

Политики, общественные деятели 
 Ференц Деак (1803—1876) — политик, лидер венгерского национального движения.
 Ференц Пульский (1814—1897) — венгерский политик, писатель и археолог.
 Ференц Мюнних (1886—1967) — венгерский коммунист.
 Фе́ренц Са́лаши (1897—1946) — венгерский нацистский деятель, с октября по декабрь 1944 года — глава Венгрии, глава венгерской нацистской партии «Скрещённые стрелы», «последний союзник Гитлера».
 Ференц Надь (1903—1979) — венгерский политик из Независимой партии мелких хозяев.
 Ференц Мадл (род. 1931) — венгерский государственный и политический деятель.
 Фе́ренц Дью́рчань (род. 1961) — крупный венгерский бизнесмен, политический и государственный деятель.

Спортсмены 
 Ференц Сис (1873—1944) — венгерский и французский автогонщик и инженер, победитель Гран-при Франции 1906 года — первого Гран-при по автогонкам в истории.
 Фе́ренц Пла́ттко (1898—1982) — венгерский футболист и тренер.
 Ференц Вайс (1885—1942) — венгерский футболист, судья и тренер еврейского происхождения.
 Фе́ренц Хи́рзер (1902—1957) — венгерский футболист, нападающий, после окончания карьеры поселился в Италии и работал там тренером.
 Фе́ренц Шаш (1915—1988) — венгерский футболист, правый крайний нападающий, игрок сборной Венгрии с 1936 по 1938 год.
 Ференц Деак (1922—1998) — игрок сборной Венгрии, обладатель рекорда для всех европейских лиг 66 мячей в 34 матчах.
 Фе́ренц Пу́шкаш (1927—2006) — венгерский футболист, признаваемый многими одним из величайших игроков в истории футбола, участник венгерской «Золотой команды».
 Стадион имени Ференца Пушкаша — мультиспортивный стадион в Будапеште (Венгрия).
 Ференц Сойка (род. 1931) — венгерский футболист.
 Ференц Портиш (род. 1939) — венгерский шахматист, международный мастер.
 Фéренц Медви́дь (1943—1997) — советский футболист и украинский тренер.
 Фéренц Сабо (1944—1988) — советский стрелок из лука, тренер, основоположник стрельбы из лука в Армении.
 Фе́ренц Но́вак (род. 1969) — венгерский гребец, специалист в гребле на каноэ.
 Ференц Беркеш (род. 1985) — венгерский шахматист, гроссмейстер.

Философы 
 Ференц Фехер (1933—1994) — венгерский философ-марксист, представитель Будапештской школы.

Фамилия 
Ференц () — фамилия
 Ференц, Карой (1911—1984) — венгерский борец, призёр Олимпийских игр.
 Фе́ренц, Ре́ка (род. 1989) — румынская биатлонистка

См. также 
 Ференци
 Ференцварош